Веденяпін — прізвище та топонім.

Відомі носії:

 Веденяпін Олексій Васильович (1804—1847) — декабрист.
 Веденяпін Аполлон Васильович (1803—1872) — декабрист.
 Веденяпін Віктор Валентинович (н. 1949) — професор Московського фізико-технічного інституту.
 Веденяпін Георгій Олександрович — радянський державний і політичний діяч, директор Горьківського автомобільного заводу імені В. М. Молотова.
 Веденяпін Петро Олександрович (1884—1955) — російський офіцер, герой Першої світової війни.
 Веденяпін-Штегеман Михайло Олександрович (1879—1938) — член бойової організації партії есерів.

Топонім:

 Веденяпін — хутір, Курський район, Ставропольський край